Gimnastika na Poletnih olimpijskih igrah 1924. Tekmovanja so potekala v devetih disciplinah za moške med 17. in 24. junijem 1924 v Parizu, udeležilo se jih je 72 telovadcev iz devetih držav.

Dobitniki medalj

Medalje po državah

Zastopane države

  (8)
  (8)
  (8)
  (8)
  (8)

  (8)
  (8)
  (8)
  (8)

Viri

 Mednarodni olimpijski komite
 Tekmovanja na sports-reference.com 

1924
Športi Poletnih olimpijskih iger 1924